A Girl Like Me kan syfta på flera saker:

Musik 
 A Girl Like Me (Emma Buntons musikalbum), från 2001
 A Girl Like Me (Nikkoles musikalbum), från 2005
 A Girl Like Me (musikalbum av Rihanna), från 2006

TV/Film 
 A Girl Like Me (dokumentär), (2005) en kortfilmsdokumentär gjord av Kiri Davis.
 A Girl Like Me: The Gwen Araujo Story'', en film från 2006, gjord för TV